Cardina puede referirse a:

 el nombre común de la planta Carduus crispus.
 el nombre común de la planta Carlina acaulis.
 el nombre común de la planta ''Genista scorpius
 cardinas''', adornos del periodo gótico en forma de hojas de cardo